High Hopes (álbum), de Bruce Springsteen
"High Hopes" (canção de Pink Floyd) 
"High Hopes" (canção de Kodaline)
"High Hopes" (canção de Panic! at the Disco)
High Hopes (filme), produção britânica (1988) dirigida por Mike Leigh 

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema